Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2012./13. je sedmi put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene u nogometu 2012./13.
 soccerway.com, Prva HNL za žene 2012./13.

2012-13
ž-p1